El término muerte súbita puede referirse, en esta enciclopedia:

En medicina y biología
 a la muerte súbita cardíaca, una causa de fallecimiento en la que se presenta una pérdida abrupta de conciencia en la hora posterior al inicio de los síntomas agudos (aumento excesivo de la frecuencia cardíaca, mareos, dolor de pecho/dificultad respiratoria);
 al síndrome de muerte súbita infantil (SMSL);
 a la muerte súbita del roble, una infección en el roble debida al protista Phytophthora ramorum.

En el arte
a Muerte súbita, título en Hispanoamérica y España (1995) de la película estadounidense Sudden Death, protagonizada por Jean-Claude Van Damme y Powers Boothe;
 a Muerte súbita, al título que tuvo en 2006 en Venezuela la película estadounidense 16 Blocks, protagonizada por Bruce Willis;
 a Muerte súbita, una película del 2002 dirigida por Pablo Guerrero;
 a Muerte súbita, una novela del 2013 escrita por Álvaro Enrigue;
 a Muerte súbita, una película del 2017 dirigida por Ara Paiaya.

En deportes y juegos
 a la muerte súbita, un sistema de desempate;
 a Muerte Súbita, juego de naipes mexicano inspirado en un juego de mesa homónimo.